Live at Last может означать:

 Live at Last — концертный альбом американской певицы Бетт Мидлер 1977 года.
 Live at Last — концертный альбом британской группы Steeleye Span 1978 года.
 Live at Last — концертный альбом британской группы Black Sabbath 1980 года.
 Live at Last — концертный альбом американской группы The Slickee Boys 1989 года.
 Live at Last — концертный альбом американской группы Enchant 2004 года.